Mouhamadou Kandji, militaire sénégalais né en 1950
 Sangoné Kandji, athlète sénégalaise née en 1992